Oberteufer ist der Familienname folgender Personen:

Familien mit diesem Namen:
 Oberteufer (Familie)